Marknad kan syfta på:
 Marknad (ekonomi) – en ekonomisk term som syftar på utbud och efterfrågan av en vara eller en tjänst
 Marknadsekonomi – ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan
 Marknadsanalys – en analys av en befintlig marknad
 Marknadsandel – företagets försäljning i procent eller i proportion till den totala försäljningen på den marknad
 Marknadsform – ett begrepp inom ekonomin
 Marknadsföring – de aktiviteter ett företag utför på marknaden
 Marknadspris – en term inom marknadsekonomin
 Marknadssegment – en särskiljbar del av marknaden
 Marknadsvärde – en term inom marknadsekonomin
 Marknad (evenemang) – ett evenemang som främst är inriktat på handel och nöjen
 Marknadsplats – ett område där marknader regelbundet äger rum
 Marknadsstånd – en portabel anordning som en marknadsförsäljare använder för att presentera sina varor
 Loppmarknad - en plats där det handlas med begagnade saker
 Finansmarknad –ett samlingsnamn för världens globala finansiella infrastruktur
 Råvarumarknaden – en marknadsplats för standardiserad handel med råvaror och/eller handelsvaror 
 Valutamarknad – en världsomspännande decentraliserad finansiell marknad för handel med valutor 
 Kapitalmarknaden – en sammanfattande beteckning på aktiemarknad (eget kapital) och kreditmarknad (lånat kapital)
 Värdepappersmarknaden – handel med finansiella instrument
 Bankmarknaden – en del av kapitalmarknaden
 Marknadsrisk – den risk som finns på finansmarknaden
 Fri marknad – en öppen marknad där alla transaktioner sker utan förbud, skatter, subventioner eller statliga ingrepp
 Svart marknad – en marknad där kapital, varor och tjänster byter ägare i strid med gällande lagar